7-й женский молодёжный чемпионат мира по волейболу проходил с 13 по 22 августа 1993 года в двух городах Бразилии (Бразилиа и Кампинасе) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории выиграла молодёжная сборная Кубы.

Команды-участницы 
 Бразилия  — команда страны-организатора;
 Италия, Германия, Венгрия — по итогам молодёжного чемпионата Европы 1992;
 Китай, Южная Корея, Тайвань, Япония  — по итогам молодёжного чемпионата Азии 1992;
 Куба, Мексика — представители NORCECA;
 Аргентина, Перу, Боливия — по итогам молодёжного чемпионата Южной Америки 1992;
 Алжир — по итогам молодёжного чемпионата Африки 1992;
 Украина, Латвия — по приглашению ФИВБ.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Бразилии, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 11 команд преодолели отбор по итогам четырёх континентальных чемпионатов. Две путёвки получили команды NORCECA. Ещё два места решением ФИВБ предоставлено Украине и Латвии.  

* Германия и Венгрия включены в число участников чемпионата вместо отказавшихся России и Чехии.
** Япония включена в число участников чемпионата вместо отказавшейся Австралии.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из двух групповых этапов и плей-офф. На 1-й групповой стадии 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. По три лучшие команды вышли во 2-й этап, где составили две группы по 6 команд. В группах 2-го этапа команды играли с учётом матчей между собой на 1-й стадии. По две лучшие вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата.

Первый групповой этап

Группа A 
Бразилиа

13 августа
 Украина — Тайвань 3:0 (15:7, 15:9, 15:13); Бразилия — Алжир 3:0 (15:5, 15:9, 15:1).

14 августа
 Украина — Бразилия 3:0 (15:8, 15:12, 15:9); Тайвань — Алжир 3:0 (15:3, 15:8, 15:1).

15 августа
 Украина — Алжир 3:0 (15:0, 15:6, 15:12); Бразилия — Тайвань 3:0 (15:12, 15:7, 15:9).

Группа В 
Кампинас

13 августа
 Куба — Венгрия 3:0 (15:9, 15:2, 15:5); Южная Корея — Боливия 3:0 (15:3, 15:0, 15:1).

14 августа
 Куба — Боливия 3:0 (15:2, 15:4, 15:10); Южная Корея — Венгрия 3:0 (15:1, 15:1, 15:6).

15 августа
 Венгрия — Боливия 3:0 (15:8, 15:2, 15:3); Куба — Южная Корея 3:0 (15:7, 15:10, 15:0).

Группа С 
Кампинас

13 августа
 Япония — Латвия 3:0 (15:10, 15:7, 15:7); Италия — Аргентина 3:0 (15:2, 15:9, 15:7).

14 августа
 Япония — Аргентина 3:0 (15:12, 15:5, 15:6); Италия — Латвия 3:0 (15:3, 15:3, 15:1).

15 августа
 Аргентина — Латвия 3:1 (15:9, 5:15, 17:15, 15:5); Италия — Япония 3:1 (8:15, 15:12, 15:2, 15:12).

Группа D 
Бразилиа

13 августа
 Китай — Мексика 3:0 (16:14, 15:10, 15:11); Перу — Германия 3:2 (15:12, 15:12, 8:15, 8:15, 15:11).

14 августа
 Германия — Мексика 3:1 (15:10, 15:5, 11:15, 15:9); Перу — Китай 3:2 (15:9, 14:16, 9:15, 15:10, 15:7).

15 августа
 Перу — Мексика 3:0 (15:3, 15:0, 15:6); Германия — Китай 3:1 (15:11, 13:15, 15:5, 15:2).

Второй групповой этап 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на первом групповом этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

Группа Е 
Бразилиа (А1, А2, А3, D1, D2, D3)

17 августа
 Перу — Тайвань 3:0 (15:13, 15:9, 15:11); Украина — Китай 3:0 (15:3, 15:9, 15:4); Германия — Бразилия 3:0 (15:6, 16:14, 15:12).

18 августа
 Китай — Тайвань 3:2 (10:15, 15:13, 4:15, 15:6, 15:13); Украина — Германия 3:1 (15:2, 15:11, 13:15, 15:4); Перу — Бразилия 3:2 (13:15, 14:16, 15:8, 15:8, 15:6).

19 августа
 Тайвань — Германия 3:1 (16:14, 8:15, 15:9, 15:9); Украина — Перу 3:1 (15:2, 12:15, 15:3, 15:1); Бразилия — Китай 3:0 (16:14, 15:3, 15:13).

Группа F 
Кампинас (В1, В2, В3, С1, С2, С3)

17 августа
 Куба — Аргентина 3:0 (15:7, 15:0, 15:6); Италия — Венгрия 3:0 (15:4, 15:4, 15:4); Южная Корея — Япония 3:0 (15:13, 15:13, 15:10).

18 августа
 Венгрия — Аргентина 3:1 (13:15, 16:14, 15:2, 15:11); Южная Корея — Италия 3:2 (9:15, 10:15, 15:10, 17:16, 15:10); Куба — Япония 3:0 (15:6, 15:9, 15:12).

19 августа
 Южная Корея — Аргентина 3:0 (15:7, 15:7, 15:9); Япония — Венгрия 3:2 (13:15, 6:15, 15:5, 15:6, 15:6); Куба — Италия 3:1 (7:15, 15:7, 16:14, 15:10).

Плей-офф 
Бразилиа

Полуфинал 
21 августа
 Куба — Перу 3:1 (14:16, 15:3, 15:11, 15:9).
 Украина — Южная Корея 3:2 (10:15, 15:7, 4:15, 15:9, 15:13).

Матч за 3-е место 
22 августа
 Южная Корея — Перу 3:0 (15:12, 15:2, 15:4).

Финал 
22 августа
 Куба — Украина 3:0 (15:10, 15:8, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Куба: Марленис Коста Бланко, Таисмари Агуэро Лейва, Юмилка Руис Луасес, Марта Санчес Сальфран, Мирка Франсия Васконселос, Сулейда Перес Торрес, Ана Ибис Фернандес Валье, Регла Торрес Эррера, ... 

  Украина: Ирина Жукова, Мария Полякова, Ольга Коломиец, Виктория Иларионова, ... Главный тренер — Владимир Бузаев. 

  Южная Корея: Кан Хе Ми, Пак Ми Гён, Чжон Ын Сон, Чхве Ын Ён, Чхве Кван Хи, Гу Мин Чжон, Хван Мён Хва, Чхун Сон Хе, Ли Ми Чжон, Чан Со Ён, Чу Сун Лан, Чжан Хё Сил. Главный тренер — Сон Се Ён.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Таисмари Агуэро
 Лучшая нападающая:  Ольга Коломиец
 Лучшая блокирующая:  Регла Торрес
 Лучшая связующая:  Таисмари Агуэро
 Лучшая в защите:  Ли Ми Чжон
 Лучшая на подаче:  Таисмари Агуэро
 Лучшая на приёме:  Виктория Иларионова

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U20 1993. women.volleybox

Волейбол